Waldram steht für:

 Waldram (Wolfratshausen), Ortsteil der Stadt Wolfratshausen, Bayern
 Waldram (Bibliothekar) († nach 926), Bibliothekar des Klosters St. Gallen